«Kenotic» — дебютный альбом американской пост-рок/эмбиент-группы Hammock, выпущен в марте 2005 года на лейбле Hammock Music. Альбом был встречен достаточно позитивно, что помогло при релизе EP «Stranded Under Endless Sky» позже, в том же году.

Список композиций

Участники записи 
 Andrew Thompson — гитара
 Christine Glass Byrd — вокал, тамбурин
 Marc Byrd — гитара
 Matt Slocum — виолончель
 Steve Hindalong — перкуссия, колокола

Ссылки 
 

Альбомы Hammock
Альбомы Hammock Music
Дебютные альбомы 2005 года